Termenul „Gorch Fock” se poate referi la:

Gorch Fock (scriitor), german  (1880–1916), (de fapt Johann Wilhelm Kinau) 
Numele unor nave germane cu vele
Gorch Fock (1933) 
Gorch Fock (1958)

Legături externe
Accidentul mortal de pe Gorch Fock